

Codici 
 RDG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Reading (Pennsylvania) (Stati Uniti)